Broćanac je lahko:
 Broćanac Nikšićki (Črna gora)
 Broćanac Viluški (Črna gora)
 Broćanac (Hrvaška)